Sanba kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sanba (socken), Yunnan, 
 Sanba (sockenhuvudort i Kina, Chongqing Shi), 

Robotskapade Kinaförgreningar